Раума — город на западе Финляндии, на побережье Ботнического залива.
 Старая Раума — деревянный центр города Раума в Финляндии.

 Ракетные катера типа «Раума» — ракетные катера, состоящие на вооружении ВМС Финляндии.
 (1882) Раума — астероид из группы главного пояса, который был открыт 18 марта 1941 года.